Lyceum Theatre est le nom donné à plusieurs salles de spectacles

 Au Royaume-Uni
 Lyceum Theatre (Londres), une salle de  places dans le West End de Londres
 Lyceum Theatre (Crewe), un monument classé de l'Époque édouardienne
 Lyceum Theatre (Sheffield), une salle de 1068 places à Sheffield
 Royal Lyceum Theatre, une salle de 658 places à Édimbourg

Aux États-Unis
 Lyceum Theatre (Broadway), une salle de Broadway à New York située au 149 West 45th Street
 Lyceum Theater (Clovis), un édifice classé au Registre national des lieux historiques situé à Clovis dans le Comté de Curry au Nouveau-Mexique.

Aux Canada
Royal Lyceum Theatre (Toronto), théâtre situé derrière des immeubles sur le côté sud de Adelaide Street West, entre les rues Bay et York (1849-1973).